De Wuxi Classic 2010 was de derde editie van dit invitatie snookertoernooi, de twee voorgaande edities vonden plaats onder de naam Jiangsu Classic. Het toernooi werd gespeeld van 3 tot 6 juni 2010.

Shaun Murphy won in de halve finale met 6-1 van titelverdediger Mark Allen en in de finale won hij van Ding Junhui, de lokale topfavoriet en tevens winnaar van de eerste editie van het toernooi, met 9-8 na eerst achter te hebben gestaan met 2-8.

Eindronde

Century breaks
Marco Fu 134, 131
Mark Selby 129
Shaun Murphy 125, 113, 101, 100
Ding Junhui 108

Referenties

Snooker in 2010
Snookertoernooi
Snooker in China
Sport in Jiangsu
Sportevenement in China